Borden Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Borden Lake (Idaho)
 Borden Lake (Beltrami County, Minnesota)
 Borden Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Borden Lake (Mississippi)
 Borden Lake (Wisconsin)